XCR steht für:
 Flughafen Châlons Vatry (IATA-Code), Flughafen für Châlons-en-Champagne im Nordosten Frankreichs
 Robinson Armament XCR

xcr steht für:
 Karische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung